Načelo o homogenosti časa - čas ima vedno enake lastnosti.

Načelo o homogenosti prostora - vsaka točka ima enake lastnosti in izidi se ne spreminjajo, če spreminjamo mesto poizkusa.

Načelo izotropnosti prostora - vse smeri imajo enake lastnosti, kar pomeni, da ni pomembno, kako je laboratorij obrnjen.